Plusieurs traités byzantino-vénitiens ont été signés :
 Traité byzantino-vénitien de 1082, qui concédait aux Vénitiens d’importants avantages commerciaux en échange de leur aide contre les Normands ;
 Traité nicéano-vénitien de 1219, pacte défensif de commerce et de non-agression signé entre l'Empire de Nicée et la République de Venise, qui accorde aux Vénitiens la liberté de commercer et d'importer dans tout l'Empire sans droits de douane en échange de leur absence de soutien vis-à-vis de l'Empire latin.
 Traité byzantino-vénitien de 1268, qui met fin temporairement aux hostilités entre les deux puissances, hostilités qui avaient suivi la restauration de l’Empire byzantin par l’empereur Michel Paléologue en 1261 ;
 Traité byzantino-vénitien de 1277, accord de non-agression et entente commerciale entre l’Empire byzantin et la République de Venise. Il renouvelait pour deux ans le traité déjà conclu entre les deux parties en 1268.